Робер Мальм (; 21 августа 1973, Дюнкерк, Франция) — французский футболист тоголезского происхождения, нападающий. Участник ЧМ-2006 в составе сборной Того.

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру в клубе французской Лиги 1 «Ланс». Однако за него нападающий провел только две игры, после чего он отправился в низшие дивизионы. В следующий раз в элиту французского футбола Мальм вернулся только в 1998 году, когда он заключил контракт с «Тулузой», за которую форвард провел один сезон. В дальнейшем он продолжить играть в более слабых по силе лигах, где отмечался неплохой результативностью. Завершил свою карьеру Мальм в 2010 году в клубе «Канн».

Карьера в сборной 
В 2006 году, имеющий тоголезские корни, Робер Мальм согласился выступить за сборную Того на Чемпионате мира в Германии. Предполагалось, что нападающий сможет составить пару Эммануэлю Адебайору. Однако на турнире Мальм вышел на замену только в матче против сборной Швейцарии. В дальнейшем, за сборную страны он сыграл только одну игру.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте National-football-teams.com

Футболисты Франции
Футболисты Того
Игроки сборной Того по футболу
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Дюнкерк»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Валанс»
Игроки ФК «Геньон»
Игроки ФК «Васкеаль»
Игроки ФК «Гренобль»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Канн»